Зилаир — топоним в России:
 Зилаир — село в Башкортостане, административный центр Зилаирского района.
 Зилаир (Урман-Зилаир) — река в Башкортостане, нижний правый приток реки Сакмара.
 Крепостной Зилаир (Зилаир) — река в Башкортостане, верхний правый приток реки Сакмара.
 Крепостной Зилаир — деревня в Баймакском районе Башкортостана.